Jabučje (Lajkovac), een plaats in de Servische gemeente Lajkovac
 Jabučje (Pivara), een plaats in de Servische gemeente Pivara